Il gruppo della gutkovaite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della gutkovaite 
 Alsakharovite-Zn
 Gutkovaite-Mn
 Neskevaaraite-Fe

Bibliografia 
 

gutkovaite